Ženská dvouhra Istanbul Cupu 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do singlové soutěže istanbulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla francouzská tenistka Pauline Parmentierová, kterou ve druhém kole vyřadila Kazaška Jelena Rybakinová.

Vítězkou se stala šestá nasazená Petra Martićová, jež ve finále zdolala 19letou Češku Markétu Vondroušovou po zřísetovém průběhu 1–6, 6–4 a 6–1. Aktivní poměr vzájemných zápasů navýšila 28letá Chorvatka na 4–0. Na okruhu WTA Tour tak získala první singlový titul. Bodový zisk posunul Vondroušovou na nové kariérní maximum, když figurovala na 40. místě žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2019
Tenis v Turecku v roce 2019